Gainesville est le nom de plusieurs localités des États-Unis :

 Gainesville (Alabama) ;
 Gainesville (Floride) ;
 Gainesville (Géorgie) ;
 Gainesville (Missouri) ;
 Gainesville, ville située dans l’État de New York ;
 Gainesville, village situé dans l’État de New York ;
 Gainesville (Texas) ;
 Gainesville (Virginie).